La  du Tour d'Espagne s'est déroulée entre le 21 avril et le  entre Santander et Madrid. Il se composait de 19 étapes pour un total de . Il a été remporté par l'Italien Giovanni Battaglin.

Équipes participantes 
  Zor-Helios
  Colchón C.R.
  Inoxpran
  Kelme
  HB Alarmsystemen
  Reynolds-Galli
  Miko-Mercier
  Hueso-Manzaneque
 L'équipe Teka dossards 41-50 Non Partante.

Classement général

Étapes

Classements annexes

Liste des coureurs

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 1981, sur le site officiel du Tour d'Espagne

1981
Sport en Espagne en 1981
Cyclisme sur route en 1981
Sport en avril 1981
Sport en mai 1981